Osoby o tym nazwisku:
 Frederick George Waterhouse – brytyjski zoolog i entomolog
 George Robert Waterhouse – brytyjski przyrodnik
 George Waterhouse – australijski i nowozelandzki polityk
 John William Waterhouse – brytyjski malarz
 Matthew Waterhouse – brytyjski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny
 Rupert Waterhouse – angielski lekarz

Inne:
 Waterhouse FC – jamajski klub piłkarski